FAK steht als Abkürzung für:

 Fachschule für angewandte Kunst, Fachschule für künstlerisch-gestaltende Berufe in Heiligendamm/Wismar
 Familienausgleichskasse (Schweiz), Sozialversicherungen in der Schweiz für die Kinderzulagen
 Focal Adhesion Kinase, ein Protein in Fokalen Adhäsionen, siehe Costamer
 Fußballklub Austria, ein Wiener Fußballverein, siehe FK Austria Wien
 Feldarmeekorps der Schweizer Armee

Fak ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Fak (* 1945), österreichischer Fußballspieler
 Jakov Fak (* 1987), slowenischer Biathlet

Siehe auch:
 Faak
 Fack
 FAC
 FAQ

Abkürzung